Il persecutore – racconto di Julio Cortázar contenuto nella raccolta Le armi segrete
Il persecutore (The Complaints) – romanzo di Ian Rankin del 2009
Il persecutore (Revenger) – romanzo di Rory Clements del 2010